Das Mixed der Australian Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Kevin Ullyett und Daniela Hantuchová. Das Finale gewann die Paarung Leander Paes und Martina Navratilova in zwei Sätzen gegen Todd Woodbridge und Eleni Daniilidou.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
2003